Kopernik, Mikołaj Kopernik – polski polihistor epoki renesansu, znany głównie jako astronom – twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego.

Astronomia 
 Kopernik (Copernicus) – krater uderzeniowy na Księżycu
 Kopernik (Copernicus) – krater na Marsie
 (1322) Coppernicus – planetoida pasa głównego

Centra naukowe i uniwersytety 
 Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
 Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Chemia 
 kopernik (Cn) – pierwiastek chemiczny, do 19 lutego 2010 znany jako ununbium (Uub).

Dzielnice i osiedla miast 
 Kopernik – dzielnica Gliwic
 Kopernik – osiedle mieszkaniowe w Głogowie

Filmy fabularne 
 Kopernik – polski film fabularny
 Kopernik – polski serial telewizyjny

Jednostki pływające 
 „Kopernik” – parowy statek wiślany
 „Kopernik” – parowy holownik wiślany
 „Kopernik” – parowy prom morski
 ORP „Kopernik” – okręt hydrograficzny
 MF „Mikołaj Kopernik” – prom kolejowo-samochodowy
 MF „Kopernik” – prom pasażersko-kolejowo-samochodowy

Jednostki latające 
 „Mikołaj Kopernik” – samolot Polskich Linii Lotniczych LOT Ił-62 (znak rejestracyjny SP-LAA)

Muzyka 
 Oratorium Braniewskie „Mikołaj Kopernik”

Nazwy geograficzne 
 Góra Kopernika na Spitsbergenie
 Przełęcz Kopernika na Spitsbergenie

Obrazy 
 Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem – obraz Jana Matejki

Pomniki 
 pomnik Mikołaja Kopernika w Łodzi
 pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu
 pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie

Porty lotnicze 
 Port lotniczy im. M. Kopernika we Wrocławiu

Pozostałe 
 „Kopernik” – firma cukiernicza
 „Kopernik” – loża wolnomularska

Zobacz też 

 kopernicja – rodzaj roślin z rodziny arekowatych
 COPERNIC – interdyscyplinarny program studiów typu MBA
 Lista liceów ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika
 Lista osiedli im. Mikołaja Kopernika